Penny Arcade steht für:

 Penny Arcade (Comic), Webcomic
 Penny Arcade (Spielhaus), Spielhalle in den USA
 Penny Arcade Expo, Spielemesse in den USA